Beynes (Alpes-de-Haute-Provence)
Beynes (Yvelines)

Zie ook
Beijnes, voormalig fabrikant van rollend materieel te Haarlem.